Цикаридзе () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Цикаридзе, Тенгиз (род. 1995) — грузинский футболист.
 Цикаридзе, Шура Илларионовна (1913—?) — советская колхозница. Герой Социалистического Труда.
 Цикаридзе, Яна (род. 1987) — канадская художественная гимнастка.